Laxfoss (Norðurá), een waterval in de IJslandse rivier Norðurá
Laxfoss (Grímsá),  een waterval in de IJslandse rivier Grímsá